Stutthof bezeichnet

 ein Dorf und eine Landgemeinde bei Danzig, heute Sztutowo
 das ehemalige Konzentrationslager KZ Stutthof
 einen Gutshof im einstigen Landkreis Randow
 eine Band, siehe Acherontas

Siehe auch:
 Stutthof-Prozesse
 Stuthof, ein Rostocker Stadtteil
 KZ Natzweiler-Struthof im Elsass